Winnebago County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Winnebago County (Illinois)
 Winnebago County (Iowa)
 Winnebago County (Wisconsin)